Шомо може да се односи на:

 Шомо (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шомо (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Корез